Le nom de famille flamand Riga est une métronyme du nom germain composé de Ragin- (conseiller ou décision) et -gard (protecteur).

Patronyme 

 Jean-Claude Riga (1951-), réalisateur belge ;
 José Riga (1957-), entraineur belge de football ;
 Mustapha Riga (1981-), footballeur néerlandais ;
 Petrus Riga (ou Pierre Riga ; vers 1140-1209), poète et chanoine de l'abbaye Saint-Denis de Reims ;
 Pierre François Riga (1831-1892), compositeur de musique belge ;
 Vincent Riga (1978-), homme politique belge bruxellois.

Toponyme

Belgique 
 Square François Riga, à Schaerbeek (Bruxelles) ;

Burkina Faso 
 Riga, une localité du Burkina Faso ;

Cameroun 
 Riga, un village du Cameroun ;

États-Unis 
 Riga, ville dans l’État de New York ;

Lettonie 
 Riga, la capitale du pays ;
 archevêché de Riga ;
 archidiocèse de Riga ;
 golfe de Riga.

Autres 
 Bataille du golfe de Riga (Première Guerre mondiale)
 Baume noir de Riga, amer traditionnel letton
 OMX Riga, indice boursier de la bourse de Riga
 Paix de Riga (1921)
 Riga Arena, enceinte sportive située à Riga en Lettonie
 Riga-Kaiserwald, camp de concentration
 Traité de Riga (1920)

Homonymie de patronyme